Habib forma part del nom de molts personatges:

 Abd-Al·lah ibn Ghàfil ibn Habib ibn Hudhayl, company del profeta Muhàmmad
 Abd-ar-Rahman ibn Habib ibn Abi-Ubayda al-Fihrí, general musulmà
 Abd-ar-Rahman ibn Samura ibn Habib ibn Abd-Xams ibn Abd-Manaf ibn Qussayy, general àrab musulmà
 Abu-Marwan Abd-al-Màlik ibn Habib as-Sulamí, savi andalusí
 Abu-Míhjan Abd-Al·lah (o Màlik o Amr) ibn Hàbib, poeta àrab
 Abu-Tammam Habib ibn Aws at-Taí, poeta àrab
 Ayyub ibn Habib al-Lakhmí, valí de l'Àndalus
 Badr-ad-Din Abu-Muhàmmad al-Hàssan ibn Úmar ad-Dimaixqí al-Halabí aix-Xafií, més conegut com a Ibn Habib, savi i jurista sirià
 Habib Allah Khan, emir de l'Afganistan
 Habib Bamogo, futbolista franco-burkinabé
 Habib ibn Màslama, general del califa Muàwiya I
 Habib ben Abd al-Malik, príncep omeia
 Habib Burguiba, primer president de Tunísia
 Habib Bellaïd, futbolista francès
 Habib Koité, músic malià
 Kolo Habib Touré, futbolista ivorià
 Muhammad VI al-Habib, bei de Tunis

El nom Habib també forma part del nom d'accidents geogràfics i llocs d'interès:

 Menzel Habib, ciutat de Tunísia
 Monastir-Habib Bourguiba, aeroport de la ciutat de Monastir (Tunísia)

Vegeu també: Habib-Al·lah

Notes